Kronetjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Kronetjärnet, Dalsland, sjö i Bengtsfors kommun,  (23,6 ha)
Kronetjärnet, Värmland, sjö i Eda kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn